Steuerstrafrecht steht für:
 die strafrechtlichen Aspekte des Steuerrechts im Allgemeinen, siehe Steuerdelikt
 Steuerstrafrecht (Deutschland)
 Finanzstrafrecht (Österreich)
 Steuerstrafrecht (Schweiz)

Siehe auch:
 Steuerrecht (im Allgemeinen)
 Finanzstrafrecht